Der Kanton Les Forêts de Gascogne ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Nérac und Villeneuve-sur-Lot im Département Lot-et-Garonne in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Casteljaloux.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 32 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Lesforetsdegascogne